Tom Price može značiti:

Osobe
 Tom Price (glumac), britanski glumac;
 Tom Price (australski političar), predsjednik Južne Australije;
 Tom Price (hokejaš), američki hokejaš na ledu;
 Tom Price (veslač), britanski veslač, osvajač zlata na OI 1952.;
 Tom Price (američki političar), američki političar, ministar zdravstva.

Zemljopis
 Tom Price, Zapadna Australija - grad nazvan po Thomasu Mooru Priceu američkom poduzetniku.

Vidi još 

 Thomas Price
 Tom Pryce, britanski vozač utrka